Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Роберта Вінчі у другому колі. Серена Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Саманту Стосур з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток без боротьби виходять у друге коло.

Основна сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал
| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Роберта Вінчі
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=10
| RD1-team2= Саманта Стосур
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=13
| RD1-team3= Агнешка Радванська
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=11
| RD1-team4= Андреа Петкович
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=Q
| RD1-team5= Галина Воскобоєва
| RD1-score5-1=1
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Вікторія Азаренко
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Луціє Шафарова
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3=2
| RD1-seed8= 
| RD1-team8= Серена Вільямс
| RD1-score8-1=4
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=10
| RD2-team1= Саманта Стосур
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=13
| RD2-team2= Агнешка Радванська
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3=2

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= Вікторія Азаренко
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= Серена Вільямс
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=10
| RD3-team1= Саманта Стосур
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2= 
| RD3-team2= Серена Вільямс
| RD3-score2-1=6| RD3-score2-2=6| RD3-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 

 Секція 2 

| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Д Гантухова
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= С Дюбуа
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= В Азаренко
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= М Шарапова
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Г Воскобоєва
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=7| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= В Азаренко| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= В Азаренко| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секція 4 

 Гравчині 
 Сіяні гравчині 

кваліфікантки

 Щасливі лузери 
  Лурдес Домінгес Ліно

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Main Draw 
 Qualifying Draw 

Rogers Cup 2011